Niemcy:
 Göllingen – dzielnica gminy Bissingen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau
 Göllingen – dzielnica gminy Kyffhäuserland w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser

Inne:
 Göllingen – klasztor